Мызникова:

Топоним 
 Мызникова — упразднённая деревня в Верхотурском городском округе Свердловской области.

Фамилия 
 Мызникова, Лилия Владимировна (род. 1996) — российская футболистка.
 Мызникова, Людмила Николаевна (род. 1940) — советская и украинская актриса.

См. также 
 Мызников